Голлуб — многозначный термин:

Голлуб —  средневековый замок, построенный рыцарями Тевтонского ордена на рубеже XIII и XIV веков.